Six navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Snipe :
 le  était un brick armé de 12 canons lancé en 1801 et démantelé en 1846 ;
 le  était un cotre lancé en 1828 et démantelé en 1860; 
 le  était une canonnière de classe Philomel lancée en 1860 et démantelée en 1868; 
 le  était un navire des garde-côtes lancé en 1874 qui a sombré en 1914; 
 le  était une canonnière fluviale lancée en 1898 et vendue en 1919 ;
 le  était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1945 et mis au rebut en 1960.

Snipe